Zorkine (în ) este localitatea de reședință a comunei Zorkine din raionul Nîjnohirskîi, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Zorkine era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de tătară crimeeană (%) și ucraineană (%).

Note 

Zorkine, Zorkine
Zorkine, Zorkine, Niîjnohirskiîi
Zorkine, Zorkine, Niîjnohirskiîi, Crimeea